En Pologne, Grębów peut désigner :

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 Grębów, une gmina du powiat de Tarnobrzeg ;
 Grębów, un village, chef-lieu de la gmina précédente.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Grębów, un village.